Эмине Мевлудовна Месхидзе:
 Месхидзе, Эмине Мевлудовна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда. Трудилась в колхозе имени Микояна Кобулетского района.
 Месхидзе, Эмине Мевлудовна, в замужестве — Меладзе (1927—2016) — Герой Социалистического Труда. Трудилась в колхозе имени Андреева Кобулетского района.